Eugenio de Wurtemberg (; Carlsruhe, 25 de diciembre de 1820-Karlsruhe, 8 de enero de 1875) fue un general y militar alemán.

Biografía

Primeros años y familia 
Eugenio era el segundo hijo y el primero varón del duque Eugenio de Wurtemberg (1788-1857) —hijo del duque Eugenio Federico de Wurtemberg y de la princesa Luisa de Stolberg-Gedern—, y de su esposa, la princesa Matilde de Waldeck-Pyrmont (1801-1825), hija del príncipe Jorge I de Waldeck-Pyrmont y la princesa Augusta de Schwarzburgo-Sondershausen). Cuando tenía cuatro años perdió a su madre al morir esta al dar a luz a su tercer hijo, que murió poco después. Tras esto, su padre se casó con la princesa Elena de Hohenlohe-Langenburg, con quién tuvo cuatro hijos más.

Pertenecía a la tercera rama, conocida como la primera línea ducal, que a su vez proviene de la primera rama, conocida como la rama mayor de la Casa de Wurtemberg. Esta tercera rama se extinguió en 1903.

Carrera militar 
Eugenio estuvo inicialmente en servicio ruso desde 1838. El 6 de diciembre de 1842, se unió al ejército prusiano y fue contratado como capitán de caballería en el 8.º regimiento de Húsares. Desde enero de 1853 hasta finales de octubre de 1856 estuvo al mando de esta asociación y luego fue puesto a cargo de la brigada de caballería XI bajo la posición à la suite del regimiento. El 19 de febrero de 1857 fue nombrado comandante de brigada, hasta que finalmente fue trasladado a la oficialidad a la suite del ejército el 20 de noviembre de 1857 con el carácter de mayor general. El 22 de noviembre de 1858 recibió la patente a su rango y se despidió el 9 de junio de 1859.

El 15 de noviembre de 1861, Eugenio fue reintegrado a los oficiales a la suite del ejército. Como teniente general, participó en las batallas de Weißenburg, Wörth y Sedan, y el asedio de París en 1870/71 durante la guerra contra Francia en el cuartel general del príncipe heredero Federico. Sus logros fueron reconocidos con la concesión de la Cruz de Hierro, Segunda Clase, y posteriormente, el 21 de enero de 1873, con la Cruz de Comandante de la Orden Militar del Mérito de Wurtemberg. El 2 de septiembre de 1873, recibió el carácter de general de caballería.

Matrimonio y descendencia 
El 15 de julio de 1843, en Bückeburg, contrajo matrimonio con la princesa Matilde de Schaumburg-Lippe (1818-1891), hija del príncipe Jorge Guillermo de Schaumburg-Lippe y de la princesa Ida de Waldeck-Pyrmont. Tuvieron tres hijos:

 Guillermina (11 de julio de 1844-24 de abril de 1892), se casó en 1868 con el duque Nicolás de Wurtemberg; sin descendencia.
 Eugenio (20 de agosto de 1846-27 de enero de 1877), se casó en 1874 con la gran duquesa Vera Constantinovna de Rusia; con descendencia.
 Paulina (11 de abril de 1854-23 de abril de 1914), se casó en 1880 con Melchor Hans Otokar Willim; con descendencia.

Muerte 
Murió a la edad de 54 años. En el momento de su muerte era el segundo en la línea de sucesión al trono de Wurtemberg después del príncipe Guillermo (después rey Guillermo II).

Honores 
 Orden de la Corona ()

Ancestros

Referencias 
Genealogics - Leo van de Pas - Herzog Eugen von Württemberg
thePeerage.com - Eugen Herzog von Württemberg
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: page 222
L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: vol II page 525.

Prusianos
Militares de Prusia del siglo XIX
Duques de Wurtemberg
Nacidos en Karlsruhe
Duques no reinantes de Württemberg